Пе́ртви () — английская фамилия.

Известные носители:

 Пертви, Джон (1919—1996) — английский актёр.
 Пертви, Шон (род. 1964) — британский актёр.